Alexejew steht für:
 Alexejew (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Flugzeuge:
 Alexejew I-211, sowjetisches Flugzeug
 Alexejew I-212, sowjetisches Flugzeug
 Alexejew I-215, sowjetisches Flugzeug
 Alexejew 150, Flugzeugprototyp

Siehe auch:
 Anton Alekseev (* 1967), Mathematiker und Hochschullehrer
 Alexandre Alexeieff (1901–1982), französischer Animator

 Mount Alekseyev, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Alexejewka